Molekulska formula -{C20H21N3O}- se može odnositi na:

 Cilansetron
 Imidafenacin
 Nilsko plavo